Die 38. Bandy-Weltmeisterschaft fand 2018 in Russland und China statt. Die Mannschaften der A-WM spielten vom 29. Januar bis zum 4. Februar 2018 in Chabarowsk (Arena Jerofej). Die Mannschaften der B-WM spielten vom 28. Januar 2018 bis zum 4. Februar 2018 in Harbin (Universitätsstadion).

Teilnehmende Mannschaften

A-Weltmeisterschaft

Vorrunde

A-Gruppe

B-Gruppe

Endrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

B-Weltmeisterschaft

Vorrunde

A-Gruppe 
Die Spiele der B-Weltmeisterschaft werden im Format 2 × 30 Minuten ausgetragen.

B-Gruppe

Endrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Kleines Finale

Finale

Quellen 

 , World Championship Bandy 2018, abgerufen 24. Januar 2019.

2018
Sportveranstaltung 2018
Sportveranstaltung in Chabarowsk
Sportveranstaltung in Harbin
Bandy (Volksrepublik China)
Bandy (Russland)